Aubry est un ancien prénom français, aujourd'hui plus porté comme nom de famille, variante du prénom germanique Albéric.

Saints 
 saint Aubry, abbé de Cîteaux.

Patronyme 

 Alan Aubry (né en 1974), photographe français ;
 Albert Aubry (1892-1951), député français de la IIIe et  République ;
 André Aubry (né en 1931), homme politique français ;
 Augusto Aubry, (1849-1912), amiral italien ;
  (1921-1986), actrice suisse ;
 Brigitte Aubry, comédienne et doubleuse française ;
 Cécile Aubry (1928-2010), écrivain, scénariste, réalisatrice et actrice française ;
 Charles Aubry (1803-1883), juriste français ;
 Charles Hippolyte Aubry (1811 -1877), photographe français ;
 Charles Albert Aubry (1853-1939), homme politique français ;
 Charles Philippe Aubry (?-1770), gouverneur français de la Louisiane française ;
 Chelsea Aubry (née en 1984), joueuse de basket-ball canadienne ;
  ;
 Claude Charles Aubry de La Boucharderie (1773-1813), général français ;
 David Aubry (né en 1996), nageur français ;
 Edgard Aubry (1880-1943), céramiste belge ;
 Émile Aubry (1880-1964), peintre français ;
  ;
 Étienne Aubry (1745-1781), peintre français ;
 Florence Aubry, professeure française ;
 François Aubry (1841-1925), architecte et paysagiste français ;
 François Aubry (1747-1798), militaire et homme politique français ;
 Francois-Xavier Aubry (1824-1854), commerçant et explorateur québécois ;
 Gabriel Aubry (1998- ), pilote automobile ;
 Gabriel Aubry (né en 1975), mannequin québécois ;
 Geneviève Aubry (née en 1928), femme politique suisse ;
 Georges Aubry, peintre du  siècle ;
 Gérard Aubry (né en 1953), infirmier et écrivain vaudois ;
 Gilbert Aubry (né en 1942), poète et évêque français ;
 Gilberte Aubry, actrice et doubleuse française ;
 Gwenaëlle Aubry (née en 1971), romancière et philosophe française ;
 Henri Aubry (1914-1970), résistant français ;
 Henri Aubry (1922-2012), coureur cycliste français ;
 Henri-Raoul Aubry (-1956), général français ;
 Héléna Aubry (née en 1983), coureuse cycliste française ;
 Irma Aubry, actrice française ;
 Jacqueline Aubry (1935-2016), aînée des témoins des apparitions mariales de L'Île-Bouchard ;
 Jean-Baptiste Aubry (1736-1813), député, évêque ;
 Jean-François Aubry (né en 1973), physicien français;
 Jean-Marie Aubry (né en 1969), footballeur français ;
 Jean-Pierre Aubry (né en 1962), directeur bancaire français ;
 Jenny Aubry (1903-1987), médecin et pédiatre française ;
 Joseph Gabriel Aubry Darencey (1749-1835), général français ;
 Joseph-Emmanuel Aubry (1772-1812), colonel français ;
 Julien Aubry (né en 1979), hockeyeur français ;
 Léopold Aubry (1898-1930), radio-navigant français de l'Aéropostale ;
 Manon Aubry (née en 1989), femme politique française, humanitaire et ancienne nageuse ;
Marie Aubry, chanteuse d'opéra de la fin du  siècle ;
 Martine Aubry (née en 1950), femme politique française ;
 Maurice Aubry (1820-1896), homme politique français ;
 Michel Aubry (né en 1959), sculpteur français ;
 Monique Aubry (1921-2017), actrice québécoise ;
 Monique Aubry (1942-), une ingénieure biomédicale et professeure canadienne ;
 Octave Aubry (1881-1946), historien et romancier français ;
  ;
  ;
 Pierre François Aubry (1789-1861), homme politique français ;
 René Aubry (né en 1956), compositeur français ;
 Serge Aubry (1942-2011), hockeyeur canadien ;
 Sophie Aubry (née en 1974), actrice française ;
 Suzanne Aubry (née en 1956), écrivaine canadienne ;

noms composés
 Claude Charles Aubry de La Boucharderie (1773-1813), général français durant la Révolution et le Premier Empire ;
 Claude Guillot-Aubry (1703-1771), architecte français ;
 François Debias-Aubry († ), architecte-expert français ;
 Fernand Fournier-Aubry (1901-1972), aventurier français ;
 G. Jean-Aubry (1882-1950), critique musical et traducteur français ;
 Jean-Baptiste Aubry-Lecomte (1797-1858), dessinateur et graveur français ;
 Joseph Gabriel Aubry Darencey (1749-1835), général français durant la Révolution et le Premier Empire ;
 Léonard Jean Aubry Huard de Saint-Aubin (1770-1812), général français durant la Révolution et le Premier Empire.

Prénom 
 Aubry de Cîteaux († ), ermite de l'Ordre cistercien.
 Aubry de Gâtinais, comte de Gâtinais du début du .
 Aubry de Humbert, ou Albéric de Humbert, archevêque de Reims de 1207 à 1218.
 Aubry de Montdidier, chevalier français.
 Aubry de Trois-Fontaines († ), chroniqueur français du .
 Aubry Ier de Mâcon (885-943), comte de Mâcon.
 Aubry II de Mâcon (935-982), comte de Mâcon et de Besançon.
 Aubry Le Cornu (†  ou 1244) prélat français du .

Toponymes 

 Aubry-du-Hainaut, commune française, du département du Nord en région Nord-Pas-de-Calais.
 Aubry-en-Exmes, commune française, du département de l'Orne en région Basse-Normandie.
 Aubry-le-Panthou, commune française, du département de l'Orne en région Basse-Normandie.

 Aubry, localité de la commune de Cabaret en Haïti.

Autres 
 Aubry c. Éditions Vice-Versa inc.

Prénom 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme lorrain